Příjmení Otte nosí více významných osobností:

 Anton M. Otte (1939– 2021) – český římskokatolický kněz německé národnosti
 Max Otte (* 1964) – německý ekonom, publicista a politický aktivista
 Oscar Otte (* 1993) – německý profesionální tenista

Externí odkazy